Coche est un nom commun et un propre français peuvent faire référence à :

Nom commun

Typographie 
 En typographie, une coche est un symbole graphique servant à marquer un élément dans une liste, dans un texte, etc. Par exemple : ✓ .
 La coche est utilisée en ornithologie par de nombreux observateurs afin de noter, sur leur liste de contrôle, les noms des oiseaux déjà observés dans leur vie ou au cours de l'année. Les amateurs s'adonnant à cette pratique sont ainsi surnommés des « cocheurs ».
 Par extension, en informatique une case à cocher est un objet graphique permettant de marquer un élément dans une liste.
 En gestion, une feuille à coches est un tableau à 1 ou 2 entrées permettant de comptabiliser des éléments.

Tir à l’arc 
 La coche d'une flèche est l'entaille (ou la pièce entaillée rajoutée) au bout du fût qui empêche la flèche de glisser sur la corde de l’arc.

Transports 
 Un coche est un ancien véhicule routier à traction hippomobile.
 Un coche est un chaland des fleuves halé par des chevaux, également appelé coche d'eau.

Patois, argot 
 Une coche ou côche était une ancienne désignation de la femelle du cochon. Le mot désigne maintenant, en charcuterie, une truie reproductrice qui arrive en fin de carrière de reproduction, destinée à être abattue, et dont la chair est plus savoureuse que celle du cochon de boucherie. Mot du patois angevin notamment (comparer à dinde - dindon).
 En Normand, le terme côche désignait non seulement au sens propre une truie mais également au sens figuré une prostituée.

Toponyme 

 L'île de Coche est une des trois îles qui forment l'État de Nueva Esparta, au Venezuela ;
 Coche était une ville avoisinante à Séleucie du Tigre ;
 Coche était une abbaye française située dans le Nivernais ;
 La Coche est une petite île inhabitée de l'archipel des Saintes, aux Antilles françaises ;
 Coche : l'une des vingt-deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans le district de la capitale du Venezuela.

Patronyme 

 Victor Coche (1806-1881), flûtiste et compositeur français. Il reste connu pour avoir été le premier en France à avoir préconisé et perfectionné le système Boehm sur les flûtes traversières.

Références 

Patronyme français
Toponymie américaine